

Biografia 
Dopo la laurea in Economia Aziendale presso l'Università degli Studi di Parma ha iniziato la propria attività di consulente in materia fiscale e societaria per società private; di società ed associazioni operanti nel campo dello spettacolo; per società finanziarie (iscritte U.I.C. ex artt. 106 e 107 T.U.B.); di Sicav, SGR e fondi di diritto italiano e straniero per operazioni con società in default e per credit distress.

È stato Curatore fallimentare per il Tribunale di Parma nonché Consulente Tecnico; assistente alla cattedra di Diritto Commerciale presso la Facoltà di Economia Università degli Studi di Parma.

La sua esperienza nel distress management lo porta a essere consulente e ad operare in prima persona in diverse operazioni di turnaround, nel 2005 è infatti protagonista insieme a Lehman Brothers e altri fondi del primo gruppo di azionisti della nuova Parmalat al momento della sua riammissione in Borsa Italiana, successivamente nel 2011 quando il Gruppo Parmalat viene acquisito dal gruppo francese Lactalis è consulente degli azionisti di minoranza sul valore della OPA.

Nel 2008 assieme a investitori istituzionali ed al partner industriale italo-pakistano Maxco, già produttore per diversi marchi della moda italiana, tra cui Datch, si propone al Tribunale di Parma per l'acquisto della azienda Guru.

Vanta pubblicazioni di note sentenza sul portale www.ilfallimento.it; autore di diversi articoli sul Diritto Societario pubblicati dalla “Gazzetta di Parma” nella rubrica “Consulenza d’impresa”.

È stato membro di diversi collegi sindacali e consigli di amministrazione di società private. 

Attualmente è Amministratore Unico della società benefit "Progetti del Cuore S.r.l." azienda impegnata nella fornitura di servizi di mobilità gratuita agli enti ed alle istituzioni a favore dei soggetti con difficoltà motorie.

Controversie

L'indagine Last Bet - assoluzione con formula piena "perché il fatto non sussiste" 
Il 28 maggio 2012 viene fermato dalla Polizia nell'ambito di un'inchiesta legata alle scommesse nel mondo del calcio che vede coinvolti anche i calciatori Giuseppe Signori e Luigi Sartor, di cui era il commercialista e socio in affari, e posto agli arresti domiciliari. Il 2 giugno 2012, dopo l'interrogatorio di garanzia, gli vengono revocati gli arresti domiciliari e torna libero.

Gli inquirenti sospettano che Ragone, insieme a Luigi Sartor, a Beppe Signori e Luca Burini tramite la Clever Overseas SA, società con sede a Panama e domiciliata e amministrata dalla società fiduciaria Pieffeci Professional Consulting SA di Lugano, abbia ripulito il denaro (almeno 600.000 euro) proveniente dalle scommesse di Singapore della Raffles Money Change Pte Ltd.

Daniele Ragone, Sartor e Signori hanno sempre dichiarato che le somme della Cleveland Overseas SA erano di investitori asiatici messe a disposizione per l'acquisto di una squadra di calcio partecipante al campionato di serie B. Il ruolo di Ragone sarebbe stato quello di commercialista ed esperto di società sportive, mentre il ruolo di Sartor e Signori sarebbe stato inerente all'area tecnica.

Nel luglio 2019, dopo otto anni di indagini, il tribunale di Bologna ha dichiarato il proscioglimento per Ragone ed altri 27 imputati dall'accusa di partecipazione ad associazione a delinquere.

Il 23 ferraio 2021 il tribunale di Piacenza ha dichiarato la non sussistenza del fatto del procedimento penale che lo vedeva accusato di aver cercato di alterare il risultato di Piacenza-Padova, gara di serie B giocata il 2 ottobre 2010. Tra le accuse anche quella di aver ricevuto dal cosiddetto “gruppo di Singapore” 300.000 euro per indirizzare il risultato della gara, nel corso del lungo dibattimento è stato smontato il castello di accuse chiarendo che quella somma era stata ricevuta per lo scopo di acquisire la proprietà del Piacenza Calcio, .

Il 30 marzo 2021 sono cadute le ipotesi accusatorie accuse contro di lui relativamente all'ipotesi di combine legata a due partite, cioè Modena-Sassuolo e Modena-Siena, entrambi i match giocati nel 2011. Il tribunale di Modena si è pronunciato sottolineando che "il fatto non sussiste", chiudendo così ogni procedimento giudiziario.

Note